Хайнрих Хаусслер (; род. 25 февраля 1984, Инверелл, Австралия) — австралийский профессиональный велогонщик немецкого происхождения. Профессионал с 2005 года. Является спринтером, умеющим хорошо ездить классические велогонки. Чемпион Австралии в групповой гонке 2015 года.

Биография

Достижения 

2005
 Вуэльта Испании — этап 19
2006
 Тур Рейнланд-Пфальца — этап 3
 Вуэльта Мурсии — этапы 1 и 5
 Франко-бельгийский круг — этапы 2 и 4
2007
 Тур Нижней Саксонии — этап 5
 Критериум Дофине — этап 1
2008
 Тур Баварии — этап 1
2009
 Тур де Франс — этап 13
 Вольта Алгарви — этапы 1 и 5
 Париж — Ницца — этап 2
 Гран-при Триберга — Шварцвальда
 Тур Пуату — Шаранты — этап 5
  Тур Катара — очковая и молодёжная классификации, 2-ое место в общем зачёте
2010
 Тур Швейцарии — этап 2
  Тур Катара — очковая классификация
2011
  Париж — Ницца — очковая классификация
  Тур Катара — этапы 2, 3, очковая классификация и 2-ое место в общем зачёте
2013
 Тур Баварии — этап 5
2015
  Чемпион Австралии в групповой гонке

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Австралии